Belobaka  est le nom de plusieurs localités malgaches :
 Belobaka (Mahajanga II)
 Belobaka (Tsiroanomandidy)